Evgenij Klimov (1985) – calciatore kazako
 Evgenij Klimov (1994) – combinatista nordico e saltatore con gli sci russo